Marser (lateinisch Marsi) steht für:
 Marser (Germanien), antiker Volksstamm
 Marser (Italien), antiker Volksstamm in Mittelitalien

Siehe auch: